Pomerene ist der Familienname folgender Personen:

 Atlee Pomerene (1863–1937), US-amerikanischer Politiker
 James H. Pomerene (1920–2008), US-amerikanischer Computeringenieur